Национальный олимпийский комитет Южного Судана () — организация, представляющая Южный Судан в международном олимпийском движении. Основан и зарегистрирован в МОК в 2015 году.

Штаб-квартира расположена в Джубе. Является членом Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Южном Судане.

См. также 
 Южный Судан на Олимпийских играх

Примечания 

Южный Судан
Южный Судан на Олимпийских играх